Джафари — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джафари, Башар (род. 1956) — сирийский дипломат, заместитель министра иностранных дел Сирии.
 Джафари, Камил (род. 1946) — иранский стрелок, участник летних Олимпийских игр 1976 года в ските.
 Джафари, Мансур (род. 1971) — персидский и американский певец, композитор, актёр и модельер.
 Аль-Джафари, Ибрахим (род. 1947) — иракский политический и государственный деятель, премьер-министр страны.